Ledizione 1965-1966 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che conquista il suo primo titolo. Capocannoniere del torneo è stato Lothar Emmerich del  con 31 reti.

Stagione 
Questa stagione vede l'esordio nella manifestazione di due squadre che domineranno il campionato negli anni a venire: il Bayern Monaco e il Borussia Mönchengladbach. In seguito al declassamento del solo  a causa delle irregolarità finanziarie, e alla non retrocessione di Karlsruhe e Schalke 04 il campionato diventa a diciotto squadre; a completamento dei ranghi viene ripescata un'altra squadra dell'ex capitale tedesca, il Tasmania, che nell'unica stagione nel massimo campionato della sua storia stabilisce molti record negativi, alcuni dei quali a tutt'oggi ineguagliati.

il campionato viene vinto dal Monaco 1860, che alla fine stacca i concittadini del Bayern e il  di tre punti. I giallo-neri si consolano tuttavia vincendo il primo trofeo internazionale della storia del calcio tedesco, la Coppa delle Coppe, dopo aver battuto in finale il Liverpool; grande protagonista è sicuramente Lothar Emmerich, che diventa capocannoniere sia in Europa, segnando tra l'altro ben quattordici gol, record in una sola stagione, che in campionato.

Squadre Partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e qualificato alla Coppa dei Campioni 1966-1967
      Vincitore della DFB-Pokal 1965-1966 e qualificato in Coppa delle Coppe 1966-1967
      Partecipanti alla Coppa delle Fiere 1966-1967
      Retrocesso in Regionalliga 1966-1967

Verdetti 
   campione della Germania Ovest 1965-1966.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1966-1967.
   e  qualificate alla Coppa delle Fiere 1966-1967.
   e  promosse in Bundesliga 1966-1967
   e  retrocesse in Regionalliga

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (21)
 Minor numero di sconfitte:  (2)
 Miglior attacco:  (80 gol segnati)
 Miglior difesa:  (36 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+40)
 Maggior numero di pareggi:  (12)
 Minor numero di pareggi:  (3)
 Minor numero di vittorie:  (2)
 Maggior numero di sconfitte:  (28)
 Peggior attacco:  (15 gol segnati)
 Peggior difesa:  (108 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-93)

Individuali

Classifica marcatori

Voci correlate 
 DFB-Pokal 1965-1966

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 Stagione tedesca su RSSSF.com
 
 

Calcio nel 1965
Calcio nel 1966
1965